Dobranje (Cista Provo), naselje u općini Cista Provo
 Dobranje (Zažablje), naselje u općini Zažablje